

Geografia
 Devine – centro abitato degli Stati Uniti d'America nella contea di Medina, Stato del Texas
 Devine – comunità rurale in Canada

Persone
 Adam DeVine (1983) – attore, comico e sceneggiatore statunitense
 Andy Devine (1905-1977) – attore statunitense
 Ava Devine, pseudonimo di Gina Giaco-Dawson (1974) – attrice pornografica statunitense
 D.M. Devine, o Dominic Devine, o David Munro, pseudonimi di David McDonald Devine (1920-1980) – scrittore britannico
 Daniel Devine (1992) – calciatore nordirlandese, di ruolo difensore
 Harold Devine, Harold George "Harry" Devine (1909-1998) – pugile statunitense
 Loretta Devine (1949) – attrice statunitense
 Mickey Devine, Michael Devine (1954-1981) – ex militante dell'Irish National Liberation Army
 Raquel Devine (1967) – ex attrice pornografica statunitense
 Samuel Devine (1915-1997) – politico statunitense
 Steve Devine (1976) – ex rugbista a 15 e dirigente sportivo australiano

Altro
 3561 Devine – asteroide della fascia principale

Pagine correlate
John Devine